

Patronyme

 Jean-Claude Pergaud (1761-1793), général de brigade français ;
 Louis Pergaud (1882-1915), instituteur et romancier.

Homonymie de patronyme